Харьковская дивизия может означать:

Российская Империя 
 Харьковская ополченская бригада (137-я пехотная дивизия)

Союз ССР 
 Харьковская дивизия народного ополчения (ополченская дивизия РККА, сформирована в 1941 году, расформирована в октябре 1941 года).
 15-я гвардейская Харьковская стрелковая дивизия (почётное наименование присвоено 23 августа 1943 года).
 23-я стрелковая Харьковская ордена Ленина Краснознамённая дивизия (почётное наименование присвоено 06 ноября 1922 года приказом командующего вооружёнными силами Украины и Крыма М. В. Фрунзе от 6 ноября 1922 года за активную помощь трудящимся Харьковской губернии в работах по восстановлению народного хозяйства и в связи с принятием шефства Харьковским губисполкомом над дивизией).
 28-я гвардейская Харьковская стрелковая дивизия (почётное наименование присвоено в августе 1943 года).
 84-я Харьковская стрелковая дивизия имени Тульского пролетариата (почётное наименование присвоено в августе 1943 года).
 89-я гвардейская Белгородско-Харьковская стрелковая дивизия (почётное наименование присвоено в августе 1943 года).
 93-я гвардейская Харьковская стрелковая дивизия (почётное наименование присвоено в августе 1943 года).
 116-я Харьковская стрелковая дивизия (почётное наименование присвоено в августе 1943 года).
 183-я Харьковская стрелковая дивизия (почётное наименование присвоено в августе 1943 года).
 252-я Харьковская стрелковая дивизия (почётное наименование присвоено в августе 1943 года).
 299-я Харьковская стрелковая дивизия (почётное наименование присвоено в августе 1943 года).
 375-я Харьковская стрелковая дивизия (почётное наименование присвоено в августе 1943 года).

См. также 
 Харьковский полк 
 Улица Харьковских Дивизий

Военное дело на территории Харьковской области